Beselga peut désigner :

Toponymes

Beselga, une des paroisses civiles de la municipalité de Penedono, située dans le district de Viseu ;
 Beselga, paroisse civile de la municipalité de Tomar, située dans le district de Santarém.

Homonymie de toponyme